Moltschanow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Olegowitsch Moltschanow (* 1987), russischer Apnoetaucher
 Denys Moltschanow (* 1987), ukrainischer Tennisspieler
 Natalja Wadimowna Moltschanowa (1962–2015), russische Apnoetaucherin
 Nikolai Stepanowitsch Moltschanow (1909–1942), sowjetischer Literaturkritiker und Journalist 
 Pawel Alexandrowitsch Moltschanow (1893–1941), sowjetischer Meteorologe
 Stanislaw Alexejewitsch Moltschanow (* 1940), russischer Mathematiker

Siehe auch:
 Professor Molchanov, nach Pawel Moltschanow benanntes Forschungs- und Kreuzfahrtschiff